WPB steht für:
 War Propaganda Bureau
 Bahnhof Perleberg (DS100-Code)
 WPB Anders
 War Production Board

Abkürzung